Дангу има више значења:

 Дангу
 Дангу (Таскиљо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Дангу (Хилозинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику